Fall In – cortometraggio del 1928 diretto da Jules White
Fall In – film del 1942 diretto da Kurt Neumann
Fall In – episodio del 2010 della serie tv Fallout